

Cinema 
 Rite – film del 2011 diretto da Michael Pearce
 Il rito (The Rite) – film del 2011 diretto da Mikael Håfström

Geografia 
Italia
 Rite – fiume del Veneto
 Monte Rite – montagna del Veneto
Lettonia
 Rite – località del comune di Viesīte

Musica 
 Rite – album di Julian Cope e Donald Ross Skinner del 1993